Il doppio del torneo di tennis Chennai Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Julien Boutter e Christophe Rochus che hanno battuto in finale Saurav Panja e Srinath Prahlad 7-5 6-1.

Teste di serie 
 Byron Black /  Leander Paes (secondo turno)
 Martin Damm /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Noam Behr /  Eyal Ran (primo turno)
 Álex López Morón /  Davide Sanguinetti (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chennai Open 2000
ATP Tour 2000